Dawydky (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Dawydky (Korosten, Horschtschyk), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Landgemeinde Horschtschyk
 Dawydky (Korosten, Narodytschi), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Siedlungsgemeinde Narodytschi